Амрели:

 Амрели — город в штате Гуджарат, Индия.
 Амрели — округ в штате Гуджарат, Индия.